«Звёздная легенда» (; ранее носило имена Royal Viking Queen<ref>M/S Royal Viking Queen   на сайте faktaomfartyg.se</ref>, Queen Odyssey и Seabourn Legend) — круизное судно.

 Описание 
Судно имеет водоизмещение 9961 тонну, его длина составляет 135 метров, высота — 20,5 метров, осадка — 5,415 метров, мощность двигателей — 7280 кВ, максимальная скорость — 35,6 км/ч (крейсерская — 30 км/ч). На борту одновременно могут находиться до 212 пассажиров и 164 членов экипажа.

Судно было построено немецкой компанией Schichau Seebeck и ныне принадлежит компании . «Близнецами» «Звёздной легенды» являются суда  и .

 История 
Строительство судна началось 26 апреля 1990 года и окончилось в мае следующего года. Спуск на воду состоялся 1 февраля 1992 года, а с 11 по 29 февраля того же года оно совершило своё первое плавание.

Порт приписки судна с начала работы и до 1996 года, а также с 2001 года по настоящее время — Нассау (Багамские Острова), а с 1996 по 2001 год — Осло (Норвегия).

Владельцы судна:  (последний и самый маленький корабль компании) — с начала эксплуатации до 1996 года, Seabourn Cruise Line — с 1996 по апрель 2015 года и  — с мая 2015 года по настоящее время.

В фильме 1997 года «Скорость 2: Контроль над круизом» судно (тогда под названием Seabourn Legend'', название для ленты менять не стали) «сыграло главную роль»: на этом судне разворачивались все события картины, а в финале корабль «въехал» в Мариго, столицу Сен-Мартена.

Примечания

Ссылки 
 Seabourn.com  

Круизные суда
Суда, построенные в Германии
Появились в 1991 году в Германии